Красилово — деревня в Валдайском районе Новгородской области. Входит в Едровское сельское поселение.

География 
Деревня расположена в юго-восточной части области, на Валдае и находится на северно-западном берегу озера Шлино.

Население

Известные уроженцы 
 Филин, Николай Иванович (6 апреля 1962 — 1 июля 2019), капитан 1 ранга, Герой Российской Федерации (2018).

Инфраструктура

Транспорт 
Проходит автодорога областного значения 49Н-0330 Добывалово — Красилово — Марково.

Ссылки 
Красилово на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Валдайского района